Aujestetz ist der deutsche Name für

 Újezdec u Kardašovy Řečice, Gemeinde in Tschechien
 Újezdec (Bělčice), Ortsteil von Bělčice, Tschechien